Koevermans ist der Familienname folgender Personen:

 Danny Koevermans (* 1978), niederländischer Fußballspieler
 Mark Koevermans (* 1968), niederländischer Tennisspieler
 Wim Koevermans (* 1960), Fußballer der Niederlande